Le Grand Prix moto d'Aragon 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto d'Aragon s'est déroulée du 22 au  sur le circuit Motorland Aragon.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

2017
Sport en Espagne en 2017
Sport en septembre 2017
Aragon